Clan Minamoto, un dels quatre gran clans que van dominar la política al Japó durant l'era Heian.
 Minamoto no Yoriie, primer fill del primer shogun, Minamoto no Yoritomo, i de Hōjō Masako.
 Minamoto no Yoriyoshi (998 - 1082), líder del clan Minamoto durant el període Heian ().
 Minamoto no Sanetomo, tercer shogun del shogunat Kamakura i l'últim líder del clan Minamoto del Japó.
 Minamoto no Yoshinaka, general tardà del Període Heian.
 Minamoto no Yoritomo (1147 - 1199, Kamakura), fundador del shogunat Kamakura o bakufu.